Alexandar Tomow ist der Name folgender Personen:

* Alexandar Tomow (Schriftsteller) (* 1944), bulgarischer Schriftsteller 
 Alexandar Tomow (Ringer) (* 1949), bulgarischer Ringer
 Alexandar Tomow (Politiker) (* 1954), bulgarischer Politiker